Возвышение:

 Угол возвышения — угол поднятия ствола в баллистике
 Возвышение (от ) — ненаучный термин, процесс помощи в становлении биологическому виду на путь цивилизации. Широко распространён как сюжет фантастики.

См. также 
 Возвышенное
 Возвышенность
 Высота (география) — высота какой-либо географической точки над уровнем моря или каким-либо другим уровнем
 Высота (значения)
 Прямое восхождение, одна из небесных координат в астрономии
 Сага о Возвышении — фантастический цикл Дэвида Брина